VolleyLigaen kan avse:
Volleyligaen (damer) - Danmarks högsta volleybolliga för damer
Volleyligaen (herrar) - Danmarks högsta volleybolliga för herrar